Can:

 Can (группа) — немецкая краут-рок-группа.
 CAN — Controller Area Network — промышленный стандарт построения компьютерных сетей.
 CAN — Campus Area Network — группа локальных сетей, развернутых на компактной территории (кампусе) какого-либо учреждения и обслуживающие одно это учреждение.
 CAN — код IATA международного аэропорта Гуанчжоу Байюнь (Canton).
 CAN — Canadian Albums Chart — официальный хит-парад продаж музыкальных альбомов в Канаде.

См. также 
 Кан